Шан — власна назва.

Топоніми

Династія Шан

Шан (Ліхтенштейн) — місто.

Шан (штат)

Алтер-ду-Шан — муніципалітет.
 Віла-Шан (Аліжо) — парафія.
 Віла-Шан (Вале-де-Камбра) — парафія.
 Віла-Шан (Віла-ду-Конде) — парафія.
 Віла-Шан (Ешпозенде) — парафія.
 Віла-Шан (Форнуш-де-Алгодреш) — парафія.
 Вілар-ду-Шан — парафія.
 Вілар-Шан (Алфандега-да-Фе) — парафія.
 Віла-Шан-де-Брасіоза — парафія.

Шан (Франція)

Особи 
Шан — прізвище.
 Шан Йосип Іванович — радянський художник-графік.
 Айше Шан () (1938-1996) — курдська співачка